Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 311 dans le monde.

 Route fédérale 311 en Allemagne
 Route 311 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 311 au Québec, Canada
 Route nationale 311 en France
 Autoroute A311 en France
 Route européenne 311 aux Pays-Bas